Geografia:
Monreal del Llano, municipi de la província de Conca.
Monreal, municipi de Navarra.
Monreal del Campo, municipi de la província de Terol.
Monreal de Ariza, municipi de la província de Saragossa.

 Antroponímia:
Monreal és un cognom d'origen navarrès
Nacho Monreal, futbolista.

Vegeu també 
 Montreal
 Monreale